Marcelo Sarmiento (Córdoba, 3 de novembro de 1979) é um futebolista profissional argentino, meia, milita no Atromitos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do AE Larissa FC